Чемпионат Польши 2018 — 75-е первенство, которое проходило с 12 по 20 мая в Варшаве.

 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.
 Соглашения на ничью разрешены только после 30-го хода.
 Главный судья:

Таблица

Ссылки 
 75. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

2018 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам